Grandson, település Svájcban
Grandson (1993–) amerikai-kanadai énekes, dalszerző
Lásd még
Grandsoni csata